Гран-при Франции 1960 года (официально ) — автогонка, прошедшая 3 июля 1960 года на трассе Реймс-Гу, Реймс, Франция. Она стала шестой гонкой сезона 1960. Гонку выиграл австралийский гонщик Джек Брэбем.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 Гран-при Франции 1960 года на Formula1.com